I'm Your Man může být:

 I'm Your Man (album, Leonard Cohen), album Leonarda Cohena z roku 1988
 Leonard Cohen: I'm Your Man, film z roku 2006

 I'm Your Man (album, Jason Sellers), album Jasona Sellerse z roku 1997
 I'm Your Man (píseň, 2PM), píseň skupiny 2PM z roku 2011
 I'm Your Man (píseň, Barry Manilow), píseň Barryho Manilowa z roku 1986